Sauca kan verwijzen naar:

 Saúca, een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara.
 Săuca, een gemeente in het Roemeense district Satu Mare.